Bonduelle, groupe agro-alimentaire portant le nom de famille de l’un de ses fondateurs. 
 Jean-Claude Bonduelle (1935-1984), homme politique français, d’où 
 l’avenue Jean-Claude-Bonduelle à Nantes. 
 Paul Bonduelle (1877-1955), architecte belge, d’où : 
 le prix Paul-Bonduelle. 

Bonduelle est un nom d’institution, notamment porté par :
 Bonduelle, groupe agro-alimentaire portant le nom de famille de l’un de ses fondateurs. 
 La Fondation Louis-Bonduelle, fondation d’entreprise du groupe Bonduelle, portant le nom de l’un des fondateurs du groupe.
 Le prix Paul-Bonduelle, prix triennal dans le domaine de l'architecture, remis par la Classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique ; prix portant le nom de Paul Bonduelle.
 Bonduelle 2, un voilier monocoque de course au large appartenant à la classe des  IMOCA.

 L’avenue Jean-Claude-Bonduelle à Nantes. 
 L’usine Bonduelle de Renescure, appartenant au groupe Bonduelle.

Références

Articles connexes